È la prima edizione del torneo.

In finale Laura Ioana Paar e Julia Wachaczyk hanno sconfitto Lesley Pattinama Kerkhove e Bibiane Schoofs col punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Anna-Lena Friedsam /  Mandy Minella (primo turno)
  Aleksandra Krunić /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)

  Oksana Kalashnikova /  Valeria Savinykh (primo turno)
  Andreea Mitu /  Raluca Olaru (quarti di finale)

Wildcard 

  Estelle Cascino /  Elsa Jacquemot (primo turno)

  Chloé Paquet /  Pauline Parmentier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2020